Nautilussen (familie) en Nautilus (geslacht), een inktvis met een uitwendige schelp
 Nautilus (Barbara Nanning), een reliëf van Barbara Nanning uit 2008
 Nautilus (bordspel), een bordspel
 Nautilus (computerspel), een computerspel van Radarsoft B.V.
 Nautilus (Drievliet), een attractie in Familiepark Drievliet
 Nautilus (drukkerij), een drukkerij in Leiden
 Nautilus (onderzeeboot), diverse onderzeeboten
 Nautilus (Slagharen), een attractie
 Nautilus (software), een filemanager voor GNOME (nu GNOME Files)
 Nautilus (zwemvereniging), diverse zwemverenigingen
 AFC Nautilus, een voetbalvereniging uit Amstelveen
 de bijnaam van de Nederlandse diesellocomotief NS 2800

Nederlandse marineschepen
 Zr. Ms. Nautilus (1886), een Nederlands instructieschip
 Hr.Ms. Nautilus (1930), een Nederlandse mijnenveger van de Nautilusklasse
 Nautilus (schip, 1992), een Nederlands duikvaartuig van de Cerberusklass

Britse marineschepen
 HMS Nautilus (1762), een Brits marineschip van 16 stukken
 HMS Nautilus (1784), een Brits marineschip van 16 stukken
 HMS Nautilus (1804), een Brits marineschip van 18 stukken
 HMS Nautilus (1794), een Brits marineschip van 14 stukken
 HMS Nautilus (1806), een Brits marineschip van 14 stukken
 HMS Nautilus (1807), een Brits marineschip van 18 stukken
 HMS Nautilus (1830), een Brits marineschip van 10 stukken
 HMS Nautilus (1879), een Brits opleidingsschip van 8 stukken
 HMS Nautilus (1910), een Britse torpedobootjager van de Beagleklasse
 HMS Nautilus (1917), een Britse onderzeeboot van de Nautilusklasse

Amerikaanse marineschepen
 USS Nautilus (1799), een Amerikaanse schoener
 USS Nautilus (1838), een Amerikaanse schoener van 76 voet
 USS H-2, een Amerikaanse onderzeeboot die aanvankelijk Nautilus was genoemd
 USS Nautilus (1917), een Amerikaans patrouillevaartuig
 USS O-12, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-11-klasse, werd later hernoemd tot Nautilus
 USS Nautilus (1930), een Amerikaanse onderzeeboot van de Narwhalklasse
 USS Nautilus (1954), een Amerikaanse atoomonderzeeboot